Der Begriff Trennungsprinzip wird verwendet 
 im deutschen Gesellschaftsrecht, siehe Trennungsprinzip (Gesellschaftsrecht),
 im deutschen Zivilrecht, siehe Trennungsprinzip (Zivilrecht),
 im deutschen Unternehmensteuerrecht, siehe Trennungsprinzip (Steuer),
 in der Verkehrsplanung, siehe Trennungsprinzip (Verkehr).